Ноноава () — муниципалитет в Мексике, штат Чиуауа с административным центром в одноимённом посёлке. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 2849 человек.

Общие сведения 
Название Nonoava дано в честь протекающей здесь одноимённой реки.

Площадь муниципалитета равна 2001 км², что составляет 0,81 % от общей площади штата, а наивысшая точка — 2221 метр, расположена в поселении Меса-Бланка.

Он граничит с другими муниципалитетами штата Чиуауа: на севере с Сан-Франсиско-де-Борхой, на северо-востоке с Сатево, на юго-востоке с Росарио, на юге с Бальесой, на западе с Гуачочи, и на северо-западе с Каричи.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1820 году, в его состав входит 42 населённых пункта, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство и рыболовство — 49,7 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 26,5 %;
 производство и строительство — 20,8 %;
 безработные — 3 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 74,7 %;
 водоснабжение: 90,9 %;
 водоотведение: 66,3 %.

Достопримечательности 
В муниципалитете находится несколько исторических архитектурных объектов:
 церковь Богоматери Монсеррат, построенная в XVII веке в муниципальном центре;
 часовня святого Игнасио, построенная в XVIII веке в поселении Умариса.

Фотографии

Примечания

См. также 
 Муниципалитеты Чиуауа
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Чиуауа